Daniel Appriou (né en 1947), un écrivain français. 
 Patrick Appriou (né en 1965), un footballeur tahitien.